Índia — país asiático
 Indígenas
 Índia (álbum de Gal Costa)
 India (álbum) — da banda Xandria
 India (gata)

Ver também 
Índias — designação usada pelos europeus para designar várias regiões na Ásia e na América

Desambiguações de música